Generación del novecientos o generación de 1900 puede designar a:
 Novecentismo
 Generación de 1914